De Wings Niekée Agoraschool (voorheen Niekée) is een middelbare school voor Agora-onderwijs in de Nederlandse plaats Roermond. De eerste jaren van haar bestaan was het nog een reguliere school, maar in 2013 werd de Agora-onderwijsmethode ingevoerd.

De school startte als eerste school in Nederland het Agora-onderwijs in 2013, nadat vier docenten een eerste "visiedocument" hadden geschreven. De insteek hierbij was om vernieuwend te zijn op het gebied van onderwijs, anders dan de bestaande vrije onderwijsvormen. Een van de grondleggers was Sjef Drummen. In zijn boek Catharsia zette hij zich af tegen de idee dat onderwijs puur kennisoverdracht moet zijn.

Sinds 2021 maakt de school onderdeel uit van een nieuw schoolgebouw, genaamd Wings. In het gebouw bevindt zich een vleugel Wings Niekée en een vleugel Wings Agora.

In 2021 kreeg de school een onvoldoende van de Inspectie van het Onderwijs voor de bovenbouw. De reden voor het behalen van deze beoordeling was het 'bovenbouwsucces', waarbij gekeken wordt naar hoeveel leerlingen in de bovenbouw blijven zitten, en de examencijfers die beiden ondermaats waren.

Externe link 
 Website van de school

Algemeen bijzonder onderwijs
School in Roermond